La Iglesuela puede hacer referencia a:
 La Iglesuela del Cid, localidad y municipio de la provincia de Teruel (España);
 La Iglesuela del Tiétar, localidad y municipio de la provincia de Toledo (España).